Шер може стосуватися:

Топоніми 

 Шер — річка у центрі Франції, ліва притока Луари.
 Шер — департамент в центрі Франції, один з департаментів регіону Центр-Долина Луари.
 Шер — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Тюбінген. Входить до складу району Зігмарінген.
 Шер-Шабль — громада в Швейцарії в кантоні Фрібур

Персоналії

Сценічне ім'я 
 Шер — американська поп-співачка і акторка вірменсько-ірландського походження.

Ім'я 
 Шер Мухаммад (*д/н — бл. 1428) — хан Могулістану в 1421—1425 роках.
 Шер Сінґх (4 грудня 1807 — 15 вересня 1843) — правитель держави Сикхів.
 Шер Бахадур Деуба — прем'єр міністр Непалу, державний діяч, депутат.
 Шер Ллойд (англ. Cher Lloyd; нар. 28 липня 1993) — англійська співачка, авторка текстів пісень, реп-виконавиця та модель.

Прізвище 
  Віра Шер (Scher) — угорська  перекладачка, літературознавець.
  Паула Шер (англ. Paula Scher) — американська графічна дизайнерка.
  Фабіан Шер (нім. Fabian Schär, нар. 20 грудня 1991, Віль) — швейцарський футболіст, захисник «Ньюкасл Юнайотед» та національної збірної Швейцарії.

Див. також 
 Йоганнес Шерр (1817—1886) — німецький історик літератури, публіцист, письменник і громадський діяч.